

Patronyme 

  (1948-), actrice philippine.

Toponyme 

 Désert de Sonora, désert d’Amérique du Nord ;
 Sonora, État mexicain ;
 Sonora, ville américaine de Californie ;
 Sonora, ville américaine située au Kentucky ;
 Sonora, ville américaine du Texas ;
 Sonora, municipalité brésilienne du Mato Grosso do Sul.

Autres 

 Sonora, genre de serpents.

Homonymie de localités aux États-Unis